Cyme steht für:
 einen Verzweigungsmodus bei Blütenpflanzen, siehe dazu Sympodium
 Titularbistum Cyme, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche